Waldstein steht für:

 Waldstein (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht
 Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven, siehe Klaviersonate Nr. 21 (Beethoven)

geografische Objekte:
 Waldstein (Gebirgszug), Gebirgszug im Fichtelgebirge, Bayern
 Großer Waldstein, Berg im Gebirgszug Waldstein, Fichtelgebirge, Bayern
 Waldstein (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich
 Waldstein (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Waldstein, von 1909 bis 1945 der deutsche Name des Dorfs Borowo-Młyn in der Gemeinde Pobiedziska, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Bauwerke:
 Burg Valdštejn, Stammsitz der Adelsfamilie Waldstein
 Palais Waldstein in Prag
 Burgruine Waldstein, Steiermark, Österreich
 Schloss Waldstein (Deutschfeistritz), Steiermark, Österreich
 Glashütte Waldstein in Borek (Szczytna), Glatzer Kessel, Polen

Waldstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Waldstein (1570–1638), Oberstburggraf in Böhmen, Freiherr
 Agnes Waldstein (1900–1961), deutsche Kunsthistorikerin und judenchristliche Aktivistin
 Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (1583–1634), deutscher Heerführer, siehe Wallenstein
 Angelus Waldstein  (* 1931), deutscher Priester
 Benedikt von Waldstein (~1440–1505), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Cammin
 Charles Waldstein (1856–1927), englisch-US-amerikanischer Archäologe und Sportschütze
 Emanuel Philibert von Waldstein-Wartenberg (1731–1775), deutscher Adliger
 Emmanuel Ernst von Waldstein (1716–1789), böhmischer Adliger, Bischof von Leitmeritz
 Ernst Franz von Waldstein (1821–1904), Freiherr von Münchengrätz und Dux, erbliches Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrates
 Felix Waldstein (1865/1866–1943), deutscher Politiker (DDP)

 Franz Adam von Waldstein-Wartenberg (1759–1823), österreichischer Botaniker
 Georg Waldstein-Wartenberg (* 1942), österreichischer Wirtschaftsjournalist und Publizist
 Hašek von Waldstein († nach 1452), böhmischer Adeliger und Heerführer
 Jakob Waldstein (1810–1876), Erfinder, Optiker und Unternehmer

 Johannes VI. von Waldstein († 1311), böhmischer Adeliger, Bischof von Olmütz
 Karl Ernst von Waldstein (1661–1713), österreichischer Diplomat
 Karl Ferdinand von Waldstein (1634–1702), k.k. Gesandter, Oberstkämmerer und Träger des Goldenen Vließ
 Ladislav Burian von Waldstein (1596–1645), kaiserlicher Generalwachtmeister und Prager Stadtkommandant aus böhmischem Adel
 Max Waldstein (1836–1919), österreichischer Ministerialbeamter und Schriftsteller
 Mella Waldstein (* 1964), österreichische Autorin
 Michael Waldstein (* 1954), österreichischer Theologe
 Otto Waldstein (1878–1936), österreichischer Optiker
 Sebald Waldstein (um 1500), Altenburger Baumeister (z. B. Rathaus Zeitz)
 Simon Waldstein (1837–1902), österreichischer Optiker
 Thor von Waldstein (* 1959), deutscher Rechtsanwalt
 Wilhelm Waldstein (1897–1974), österreichischer Pädagoge, Schriftsteller und Komponist
 Wolfgang Waldstein (* 1928), österreichischer Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Burg Waldstein
 Waldenstein, Gemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Waldsteinien